Вож:
 Вож (приток Лысьвы) — река в России, протекает в Пермском крае.
 Вож (приток Северной Цебьюги) — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми.

 Корабельный вож (устар.) — лоцман, водивший морские корабли по взморью и дельте Северной Двины.